Balerante (Kemalang)
 Balerante (Palimanan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing